HF, Hf или hf может относиться к:
 Гафний, символ «Hf» — 72-й химический элемент
Фтороводород (HF) — двухатомное химическое соединение, которое может растворяться в воде с образованием плавиковой кислоты
 Сердечная недостаточность () — расстройство работы сердечной мышцы
 Хедж-фонд () — частный инвестиционный фонд, недоступный широкому кругу лиц
 Херфорд — район в Германии
 Hard-Fi — британская рок-группа
 Хай-хэт () — ударный инструмент, тип тарелок со стойкой